Who Am I (What's My Name)?, une chanson du rappeur américain Snoop Doggy Dogg sortie en 1993 ;
 What's My Name?, une chanson de la chanteuse barbadienne Rihanna avec la participation du rappeur canadien Drake sortie en 2010 ;
 What's My Name?, un album du chanteur japonais Miyavi sorti en 2010 ;
 What's My Name, un album du chanteur/batteur britannique Ringo Starr sorti en 2019.